Wiershausen (Hann. Münden)
Wiershausen (Kalefeld)